Toponímia:
 Lucena, municipi a la província de Còrdova
 Lucena del Cid, municipi a la província de Castelló
 Lucena del Puerto, municipi situat a la província de Huelva
 Lucena de Jalón, municipi a la província de Saragossa
 Biografies:
 Elena Lucena 
 Josep Paluzie i Lucena, jugador d'escacs, problemista, i editor català
 Maurici Lucena Betriu, portaveu del Grup Parlamentari Socialista
 Luis Ramírez de Lucena, jugador i escriptor d'escacs castellà del segle XV
 Miscel·lània: Posició de Lucena, una posició d'escacs, atribuïda a Luis Ramírez de Lucena